

Mitologia greca
Bucolo – figlio di Colono di Tanagra, fratello di Ocna
Bucolo – figlio di Eracle e Marse
Bucolo – figlio di Ippocoonte, re di Sparta
Bucolo – soprannome di Dafni

Persone
Bucolo di Smirne – vescovo di Smirne e santo